Kotorac je lahko:
 Kotorac, Bosna in Hercegovina
 Kotorac, Črna gora